Ciro bzw. Cirò bezeichnet:

 Ciro (Vorname), einen italienischen und spanischen männlichen Vornamen
 Ciro Diezhandino Nieto (1932–2020), genannt Ciro, einen spanischen Flamencotänzer
 Cirò (Kalabrien), einen italienischen Ort in Kalabrien
 Cirò Marina, einen italienischen Ort in Kalabrien
 Cirò (Wein), einen italienischen Wein (DOC) aus der gleichnamigen Region in Kalabrien

Ćiro  bezeichnet:
 Miroslav Blažević (1935–2023), genannt Ćiro, einen ehemaligen Trainer der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft
 im jugoslawischen Volksmund Schmalspurzüge oder deren Dampflokomotiven in Bosnischer Spurweite.

CIRO bezeichnet:
 Cabinet Intelligence and Research Office, japanisch: Naikaku Jōhō Chōsashitsu, einen japanischen Nachrichtendienst

CIRO